Шараповская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Шараповская волость (Орловский уезд) — в составе Вятской губернии
 Шараповская волость (Звенигородский уезд) — в составе Московской губернии. Упразднена в 1922.
 Шараповская волость (Сергиевский уезд) — в составе Московской губернии (1922—1929)
 Шараповская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии